Kanzleigäßchen steht für:
 eine ehemalige Straße in Augsburg, Bayern, siehe Rathausplatz (Augsburg)
 eine Straße in Dresden, Sachsen, siehe Schloßstraße (Dresden)#Kanzleigäßchen